Изделие 100:
 Изделие 100 — ударно-разведывательный бомбардировщик-ракетоносец Опытно-конструкторского бюро имени П. О. Сухого (ОКБ Сухого) Т-4.
 Изделие 100 — советский тяжёлый турбовинтовой транспортный самолёт Ан-22, самый большой в мире турбовинтовой самолёт.